Tyrväinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme

Juhani Tyrväinen (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois